Die Elitserien (Schach) 2019/20 ist die 32. Spielzeit der Elitserien, der höchsten Spielklasse im schwedischen Mannschaftsschach. Meister wurde die Stockholms Schacksällskapet, die den Titelverteidiger Lunds ASK auf den zweiten Platz verwies. Aus der Superettan waren im Vorjahr der Växjö SK und der Burgsvik Alva SK aufgestiegen. Während Växjö den Klassenerhalt erreichte (und bis zur letzten Runde Titelchancen hatte), musste Burgsvik zusammen mit dem Farsta SK direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2019/20.

Spieltermine 

Die ersten drei Runden wurden vom 18. bis 20. Oktober 2019 zentral in Uppsala gespielt, die Runden 4 bis 6 überwiegend in umgekehrter Reihenfolge vom 31. Januar bis 2. Februar 2020, wobei am 31. Januar je zwei Wettkämpfe in Lund und in Stockholm stattfanden, am 1. und 2. Februar je drei Wettkämpfe in Stockholm und je einer in Lund und in Malmö. Ein Wettkampf der 6. Runde wurde erst am 29. Februar 2020 gespielt. Die letzten drei Runden sollten vom 27. bis 29. März 2020 zentral in Växjö ausgerichtet werden, wurden aber aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt und auf den 16. bis 18. Oktober 2020 verlegt.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2019
Schachveranstaltung 2020